Mica Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Mica Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Mica Creek (Pelly River), Nebenfluss des Pelly River in Queensland

Orte in Kanada:
 Mica Creek (British Columbia)